Fixieren beschreibt den abschließenden Teilprozess der Filmentwicklung mit einem Fixiermittel, bei dem die verbliebenen, nicht zu Silber umgewandelten Silberhalogenide aus der Fotoemulsion des belichteten und entwickelten Filmes oder Papierbildes entfernt werden.

Dazu kommen heute im Fixierbad neben vielen anderen denkbaren Stoffen in der Regel Natriumthiosulfat-Pentahydrat und Ammoniumthiosulfat zum Einsatz. Diese Substanzen überführen das in Wasser schwer lösliche Silberbromid in einen löslichen Komplex. Dieser diffundiert zum großen Teil bereits im Fixierbad aus der Schicht, verbliebene Reste werden zumeist mit Wasser abgespült.

Fotolabortechnik